Lucius Vitellius ist der Name folgender Personen:

 Lucius Vitellius (Vater) († nach 51), römischer Konsul und Zensor
 Lucius Vitellius (Sohn) (15–69), römischer Politiker